Gabinet Stanów Zjednoczonych
 Rząd federalny Niemiec
Rząd Austrii
 Rząd Federalny Kanady
 Rząd Federacji Rosyjskiej

Zobacz też 
 federacja
 władza wykonawcza

de:Bundesregierung
en:Federal government
id:Pemerintah federal
nl:Bondsregering
pt:União (Brasil)
sv:Förbundsregering
zh:聯邦政府